Аеропорт Лейпциг/Галле   () — міжнародний аеропорт, розташований у місті Шкойдіці і обслуговуючий два німецьких міста — Лейпциг (Саксонія) і Галле (Саксонія-Ангальт).

Аеропорт є хабом для:
 AeroLogic
 DHL Aviation
 Antonov Airlines
 Condor
 Volga-Dnepr Airlines

Авіалінії та напрямки

Пасажирські

Вантажні

Статистика

Примітки 

Аеропорти Німеччини
Лейпциг
Галле
Споруди, збудовані 1927